Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2007 spelades mellan den 18 januari och 1 mars 2007. 35 länder tävlade om 7 platser, Portugal var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Preliminär kvalomgång

Grupp A
Matcherna spelades i Vanda, Finland.

Grupp B
Matcherna spelades i Deva, Rumänien.

Grupp C
Matcherna spelades i Paola, Malta.

Ranking av grupptvåor

Grupper

Grupp A
Matcherna spelades i Martina Franca, Italien.

Grupp B
Matcherna spelades i Andorra la Vella, Andorra.

Grupp C
Matcherna spelades i Pinto, Spanien.

Grupp D
Matcherna spelades i Geleen, Nederländerna.

Grupp E
Matcherna spelades i Split, Kroatien.

Grupp F
Matcherna spelades i Dabas, Ungern.

Grupp G
Matcherna spelades i Lasko, Slovenien.

Inbördes möten

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2007
Futsalåret 2007